Ростислав може да се отнася за:

 Ростислав (?-870), княз на Великоморавия
 Ростислав (1110-1167), велик княз на Киевска Рус
 Ростислав (броненосец), руски боен кораб

Вижте също 
 Ростислав Михайлович